

Geografia 
Garde (Spagna) – comune spagnolo
Garde (Alpi dell'Alta Provenza) – comune francese
La Garde (Isère) – comune francese
Garde (Var) – comune francese

Letteratura 
Garde – alieni della serie di romanzi Lorien Legacies